Pavone puede hacer referencia a:

Lugares 

Pavone del Mella, municipio de la provincia de Brescia, Italia.
Pavone Canavese, municipio de la provincia de Turín, Italia.

Personas 
Claudio Pavone, historiador italiano.
Kris Pavone, luchador estadounidense.
Frank Pavone, sacerdote católico estadounidense.
Mariano Pavone, futbolista argentino.
Michael Pavone, guionista y director estadounidense.
Rita Pavone, actriz y cantante italiana.

Autores de nombres botánicos 
Pietro Pavone 1948-